Padre Pio (1887–1968) — santo e sacerdote capuchinho italiano, também conhecido como São Pio de Pietrelcina
Programmed Input/Output — conceito informático

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de siglas